Die Liste der Mannschaftskader der Meesterklasse 2013/14 enthält alle Spieler, die in der Meesterklasse 2013/14 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht beschränkt, so dass nicht alle gemeldeten Spieler zum Einsatz kamen. Accres Apeldoorn kam mit 13 Spielern aus, während Groninger Combinatie insgesamt 26 Spieler einsetzte. Insgesamt kamen 167 Spieler zum Einsatz, von denen 49 an allen Wettkämpfen teilnahmen.
Punktbester Spieler war Bart Michiels (S.O. Rotterdam) mit 7,5 Punkten aus 9 Partien. Je 7 Punkte erreichten Sipke Ernst (Groninger Combinatie), Arthur Pijpers (Leidsch Schaakgenootschap) und Manuel Bosboom (En Passant), wobei Ernst acht Partien spielte, Pijpers und Bosboom je neun.
Mit Mischa Senders, Thomas Mollema (beide HMC Calder) und David Smerdon (Bussums Schaakgenootschap) erreichten drei Spieler 100 %, wobei Senders zwei Partien spielte, Mollema und Smerdon je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2013); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2013), wenn die Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich um eine nationale Wertung.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom September 2013; ARM = Armenien, AUS = Australien, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, GEO = Georgien, GER = Deutschland, IRQ = Irak, NED = Niederlande, RUS = Russland, UZB = Usbekistan
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

En Passant Bunschoten-Spakenburg

Leidsch Schaakgenootschap

S.O. Rotterdam

HMC Calder

Schaakvereniging Voerendaal

Utrecht

Groninger Combinatie

Bussums Schaakgenootschap

Accres Apeldoorn

ESG Dr. Max Euwe Enschede

Anmerkungen 
 Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung.

Weblinks 

 Saisonübersicht beim Koninklijke Nederlandse Schaakbond (niederländisch)

Schach 2013
Schach 2014
Meesterklasse
Wikipedia:Liste